Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project — SAIUP) — це ініціатива, спрямована на системні зміни в українській вищій освіті: підвищення якості, створення умов для реалізації найбільш обдарованих студентів, покращення іміджу українських університетів. Проєкт реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти  за сприяння Міністерства освіти і науки України та підтримки Посольства США в Україні. Проєкт має на меті застосовувати спільний досвід США і України для розробки та втілення чотирирічного плану заходів, зміст яких полягає в орієнтації та навчанні студентів, викладачів та адміністраторів навчальних закладів України практичної цінності і важливості академічної доброчесності, наданні ресурсів і плану дій задля їхнього тісного залучення до зміцнення академічної доброчесності в освітньому середовищі. Ініціатори, виконавці та партнери Проєкту розглядають формування академічної культури загалом й академічної доброчесності як її складової зокрема як важливу складову трансформації української освітньої системи.

Про проєкт 
Місія проєкту — формування нової академічної культури, яка базуватиметься на довірі, чесності, прозорості, реальному навчанні, справжній науковій роботі.

Візія проєкту — системні зміни в українській освіті, від яких виграють всі учасники академічного процесу — студенти та учні, викладачі та вчителі, університети та школи.

Напрямки діяльності 
Проєкт має чотири основні напрямки діяльності: просвітницька кампанія, практичний навчальний курс в університетах, поширення міжнародних практик в українських університетах, робота над нормативною базою і регулятивними механізмами.

Проєкт в університетах 
Проєкт розрахований на 4 роки. Цей термін дозволяє охопити ціле покоління студентів, починаючи з їх першого року навчання в університеті і закінчуючи отриманням дипломів бакалавра. Саме це покоління випускників повинно стати носієм нових цінностей у вищій освіті, в науці та в суспільстві загалом.

Академічна доброчесність дозволяє системі освіти залишатися дієвою, такою що справді дає знання та навички, а не лише документи про здобуття освіти. Країни з високим рівень академічної доброчесності не мають такої проблеми як «визнання дипломів» — як правило, це успішні, економічно розвинені країни з високим рівнем освіти та науки.

Прояви академічної недоброчесності, а саме: списування, плагіат, корупція — не можуть бути визначальними для всієї системи освіти, зокрема вищої, оскільки вони руйнують її, перетворюючи навчальний процес на імітацію. Нечесність в освіті негативно впливає і на все суспільство, і на кожного окремого індивіда, адже створює систему в якій неможливо досягнути успіху чесним шляхом, а таке суспільство/країна не можуть бути успішними в довготривалій перспективі.

Проєкт в школах 
Академічна доброчесність є невід'ємною складовою забезпечення якості освіти, а дотримання принципів академічної доброчесності під час навчання та викладання в школі впливає не лише на якість шкільної освіти, а й на формування засадничих цінностей випускників та їх уявлення про світ, соціум, успіх, працю тощо. Окрім того, шкільні випускники — це потенційні студенти вищих навчальних закладів. Отже від того, яка академічна культура виховується в школі, залежить тип академічної культури майбутніх студентів університетів.

Рамковий Закон України «Про освіту»  2017 року окремо наголошує на важливості та обов'язковості забезпечення принципів академічної доброчесності у освітньому процесі під час навчання та викладання. Закон України «Про освіту»  Стаття 42 ЗУ «Про освіту» дає визначення таким поняттям як: «академічна доброчесність», «об'єктивне оцінювання результатів навчання», «порушення академічної доброчесності», «списування» тощо та визначає основні види академічної відповідальності.

«Проєкт формування академічної доброчесності у школі» (SAISS), який здійснюється Американськими Радами з міжнародної освіти , сприяє практичній реалізації статті 42 Закону України «Про освіту» через партнерство з Посольством США в Україні та Міністерства освіти і науки України.

Окрім того, проєкт SAISS сприяє реалізації масштабної реформи української середньої школи, яка описана в концепції «Нова українська школа» і впровадження якої вже розпочато. Концепція НУШ передбачає, що ключовими компонентами нової школи стануть «наскрізний процес виховання, який формує цінності». Проект співпрацює з різними шкільними аудиторіями — вчителями, учнями, адміністраторами шкіл, батьками, управлінцями зі сфери освіти, формуючи в кожної з них чітке уявлення про основи академічної доброчесності та нової шкільної культури.

Діяльність

Просвітницька кампанія 

Просвітницька кампанія передбачає роботу з поширення інформації про систему академічної доброчесності, її структуру, основні принципи та практику застосування.

Термін «Академічна доброчесність» є відносно новим для української вищої освіти, з одного боку він означає зрозумілі і загально відомі речі, але водночас немає системного уявлення про академічну доброчесність та сталого терміну, який би її позначав.

Метою просвітницької кампанії є впровадження терміну «Академічна доброчесність», пояснення її важливості для розвитку освіти і суспільства всім учасникам академічного процесу — студентам, батькам, викладачам та адміністраціям університетів, створення широкої суспільної підтримки.

Нова академічна культура 

Діяльність Проєкту спрямована на формування нової академічної культури, яка базуватиметься на принципах чесності, реального навчання, справедливості, довіри та взаємоповаги усіх учасників академічного процесу.

Успадкована з радянських часів культура взаємовідносин всередині університету не відповідає сучасному розвитку українського суспільства. Принцип університетської автономії повинен бути підтриманий формуванням нових навичок та практик, нової культури навчання та викладання.

В рамках Проєкту буде розроблений курс «Академічне письмо», який навчить студентів правильно писати і оформлювати академічні роботи, відрізняти прийнятні та неприйнятні навчальні і дослідницькі практики, дасть загальне уявлення про те, що таке навчання в університеті. Курс «Академічне письмо» буде впроваджений спочатку в 10 університетах-партнерах Проекту, а згодом — рекомендований для всіх ВНЗ. Також передбачається створення он-лайн версії цього курсу.

Спільнота, яка має міцну культуру з чітко визначеними нормами, здатна долати кризи і успішно розвиватися. Саме така академічна культура повинна бути створена як всередині університетських середовищ, так і в українській вищій освіті загалом.

Впровадження міжнародних практик 

Академічна доброчесність є усталеним терміном і невід'ємною складовою якості вищої освіти в усьому світі. Впровадження академічної доброчесності сприятиме підвищенню якості і конкурентоспроможності українських ВНЗ та допоможе їм стати повноцінними учасниками глобальних освітніх процесів.

Проєкт передбачає міжнародний обмін досвідом із залученням кращих фахівців та міжнародних практик. Партнером Проєкту є Університет Ферфілд (Fairfield University) зі Штату Конектикут, США, представники якого поділяться навчальними практиками і напрацюваннями в сфері забезпечення якості освіти. Студенти, викладачі та адміністрація українських ВНЗ матимуть змогу ознайомитися з академічною доброчесністю як складовою освітнього процесу за кордоном та поширити цей досвід в своїх навчальних закладах.

Інтернаціоналізація є важливим етапом реформування української вищої освіти. Проєкт допоможе українським університетам бути успішними на цьому етапі.

Нові правила гри для українських ВНЗ 

Академічна доброчесність — це, насамперед, культура з усталеними нормами, яка вимагає чітких правил гри та механізмів їх дотримання. Даний компонент спрямований на формування нових правил на рівні державної політики в сфері освіти та всередині самих університетів через розробку відповідного законодавства та університетських «Кодексів честі».

«Кодекс честі» університету — документ, який розробляється всередині вищого навчального закладу, містить загальні положення щодо дотримання принципів академічної доброчесності, перелік можливих порушень та перелік санкцій. Існування кодексів честі в університетах є поширеною світовою практикою. Проєкт надаватиме консультаційну підтримку українським ВНЗ у створенні власних кодексів честі.

Університети-учасники 

 Донецький національний університет у Вінниці 

 Запорізький національний університет 

 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

 Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка 

 Луцький національний технічний університет 

 Одеський національний університет імені І.І.Мечникова 

 Сумський державний університет 

 Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського 

 Тернопільський національний економічний університет 

 Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Джерела 
https://saiup.org.ua 

https://americancouncils.org.ua 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19